Герха́рди () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Герхарди, Вильхельм (1812—1870) — немецкий предприниматель.
 Герхарди, Гино (род. 1988) — немецкий бобслеист, разгоняющий.
 Герхарди, Карл Аугуст (1864—1944) — немецкий врач и писатель.
 Герхарди, Ида (1862—1927) — немецкая художница, представительница классического модернизма.